Notothylas är ett släkte av bladmossor. Notothylas ingår i familjen Notothyladaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Notothylas